Раевский Пётр:
 Раевский, Пётр Иванович (1847—1886) — писатель и этнограф.
 Раевский, Пётр Михайлович (1883—1970) — русский офицер, издатель.